Morana je lahko:
 Morana - slovanska mitološka boginja
 Morana - slovenski film
 Morana - opera Jakova Gotovca